Deux navires de la marine américaine ont pris le nom de Canberra :
l’, un croiseur lourd de classe Baltimore lancé en 1943 et vendu en 1980 ;
l’, un littoral combat ship de classe Independence baptisé en 2018 et actuellement en commande.

Canberra